Бантам — город на острове Ява в Индонезии, в прошлом важный торговый порт Голландской Ост-Индии и столица султаната Бантам.

Его защищенная бухта в Зондском проливе, через который шёл основной грузопоток в Европу, сделала город важным морским узлом в XVII веке. Закат связан с решением голландцев использовать Батавию в качестве главного торгового порта.

Сегодня Бантам — маленький морской порт.

См. также 
 Бантамское президентство

Литература 
 

Города Бантена
Голландская Ост-Индия
Порты Индонезии